Furong bezeichnet:

 Furong (芙蓉区), Stadtbezirk der Stadt Changsha in chinesischen Provinz Hunan
 Furong (Fuxin) (富荣镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Fuxin in der chinesischen Provinz Liaoning
 Furong (Pingshan) (富荣镇), Großgemeinde im Kreis Pingshan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Furong (Wan’an) (芙蓉镇), Großgemeinde im Kreis Wan’an in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Furong (Yongshun) (芙蓉镇), Großgemeinde im Kreis Yongshun in der chinesischen Provinz Hunan
 Furong (Yueqing) (芙蓉镇), Großgemeinde der Stadt Yueqing in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Furong (Beihu) (芙蓉乡), Gemeinde des Stadtbezirks Beihu von Chenzhou in der chinesischen Provinz Hunan
 Furong Jiang (芙蓉江), Nebenfluss des Wu Jiang in Guizhou und Chongqing, Volksrepublik China
 Furong Shan (芙蓉山), Berg im Kreis Ningxiang in der chinesischen Provinz Hunan
 Furong-Höhle (芙蓉洞), Höhle in Chongqing, Volksrepublik China